Hierba de San Jorge puede referirse a:
El nombre común de la planta Centranthus ruber.
El nombre común de la planta Salvia sclarea.